Hjälten kan syfta på:

 Hjälten (roman av W. Somerset Maugham) – en roman från 1901 av W. Somerset Maugham
 Hjälten (roman av Harald Kidde) – en roman från 1912 av Harald Kidde, originaltitel Helten
 Hjälten (film) – en svensk film från 1990
 Hjälten (sjö) – en insjö i Eksjö kommun

Se även 
 Hjälte
 Hjelten